Rostovo (prijevoj), planinski prijevoj u BiH
 Rostovo (Novi Travnik, BiH), bivše naseljeno mjesto u općini Novi Travnik, BiH
 Logor Motel na Rostovu, zarobljenički logor za Hrvate pod upravom Armije BiH